Христофо́р (Хачату́р) Мака́рович Кара-Мурза́ (, 2 марта 1853, Карасубазар, Симферопольский уезд, Таврическая губерния — 9 апреля 1902, Тифлис, ныне Тбилиси) — армянский композитор и хоровой дирижёр, фольклорист, музыкальный просветитель.

Биография 
В детстве Христофор Кара-Мурза обучался игре на фортепиано и флейте, а также изучал теорию музыки.

В 1882 году Христофор Кара-Мурза переехал в Закавказье, где обошёл большое количество армянских сёл и городов, собирая, затем обрабатывая музыку армянских народных песен и танцев. Ему удалось собрать несколько сотен образцов такой музыки.

В 1885 году начал обширную и активную концертную деятельность. В качестве хорового дирижёра организовал сотни концертов, популяризируя среди армянского населения многоголосное пение и стремясь внедрить его в быт народа.

Создал в городах Кавказа и Южной России более 90 больших народных хоров, объединявших от 40 до 150 участников каждый.

Многие из участников создаваемых Кара-Мурзой хоров стали известными профессиональными певцами (Л. Исецкий, Н. Шахламян, Б. Амирджанян, Цовак и др.) и продолжили затем просветительское начинание своего (рано ушедшего из жизни) учителя.

Похоронен на Кукийском кладбище в Тбилиси.

Музыкальное и литературное творчество 
Христофор Макарович Кара-Мурза является автором многочисленных песен и романсов на слова армянских поэтов, а также инструментальных пьес, музыки к драматическим спектаклям и неоконченной оперы «Шушан».

Кроме того, перу X. Кара-Мурзы принадлежит большое количество музыкально-критических статей и музыковедческих рецензий на различные концерты, оперные спектакли и творческую деятельность современных ему музыкантов и т.д.

В качестве музыкального критика, Кара-Мурза затрагивал очень важные для того периода времени музыкально-эстетические вопросы.

Но всё-таки наибольшую ценность во всей разносторонней музыкально-просветительской деятельности Христофора Макаровича Кара-Мурзы для развития армянской музыкальной культуры представляет именно его подвижнический труд, связанный с подготовкой сборников хоровых обработок армянской народной музыки.

См. также 
 Армянская музыка
 Армянская народная музыка

Семья 
 Кара-Мурза, Павел Макарович — доктор философии, журналист. Главный редактор газеты "Народная свобода" и "Нефтяное дело", председатель бакинского отделения партии "Народная Свобода".. 
 Кара-Мурза, Никита Макарович(1853-1937) — журналист, переводчик, исследователь армянской литературы.  Дружил с Максимом Горьким, с которым познакомился в Тифлисе в 1902 году

Литература 
 Мурадян М., Кара-Мурза и внедрение многоголосия в армянскую музыку, Ер., 1956
 Мурадян М., Армянская музыка в 19 в. и начале 20 в., Ер., 1970
 Шавердян A., Очерки по истории армянской музыки XIX—XX веков. Досоветский период, М., 1959.

Примечания

Ссылки 

Христофор Макарович Кара-Мурза на официальный сайт Крымского Армянского Общества
Христофор Макарович Кара-Мурза на сайте Личности

Музыковеды Армении
Академические музыканты Армении
Похороненные на Кукийском кладбище
Композиторы России XIX века
Композиторы Российской империи